Ллойд ( від  — означає «сірий» або «коричневий») — ім'я або прізвище валлійського походження.

Прізвище 
 Вудро Ллойд (; 1913—1972) — канадський політичний діяч, вчитель, 8-й прем'єр провінції Саскачеван (1961—1964).
 Гарольд Ллойд (; 1893—1971) — американський комедійний кіноактор, один із найкращих коміків німого кіно.
 Гаррі Ллойд (; 1983) — британський актор.
 Г'ю Ллойд (; 1894—1981) — британський воєначальник, головний маршал авіації Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, учасник Першої та Другої світових воєн.
 Девід Ллойд (; 1950) — британський художник коміксів, найбільше відомий як ілюстратор коміксу «V — означає Вендетта» Алана Мура.
 Дейвід Ллойд Джордж (; 1863—1945) — державний і політичний діяч Великої Британії.
 Доріс Ллойд (; 1896—1968) — американська акторка.
 Ендрю Ллойд-Вебер (; 1948) — британський композитор.
 Карлі Ллойд (; 1982) — американська футболістка, олімпійська чемпіонка (2008, 2012).
 Карлі Ллойд (; 1989) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2016).
 Крістофер Ллойд (; 1938) — американський актор кіно та телебачення.
 Норман Ллойд (;  1914) — американський актор, продюсер та режисер.
 Сабріна Ллойд (; 1970) — американська кіно- і телеактриса
 Сет Ллойд (; 1960) — професор машинобудування Массачусетського технологічного інституту.
 Тоні Ллойд (); 1950) — британський політик.
 Філліда Ллойд (;  1957) — британська режисерка театру і кіно.
 Френк Ллойд (; 1886—1960) — американський кінорежисер та сценарист.
 Чарльз Ллойд (, (1938) — американський джазовий музикант, композитор та аранжувальник.
 Шер Ллойд (; 1993) — англійська співачка, авторка текстів пісень, реп-виконавиця та модель.
 Шеріфа Ллойд ( 1982) — ямайська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2008, 2012).

Ім'я 
 Ллойд Бенкс (, справжнє ім'я: Крістофер Чарльз Ллойд; 1982) — американський репер, учасник гурту G-Unit.
 Ллойд Бентсен (; 1921—2006) — політик США, демократ.
 Ллойд Біггл-молодший (; 1923—2002) — американський письменник і музикознавець.
 Ллойд Ерскін Сендіфорд (; 1937) — барбадоський політик, прем'єр-міністр Барбадосу (1987—1994).
 Ллойд Остін (, 1953) — американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021. Учасник воєн в Афганістані та Іраку.
 Ллойд Ставелл Шеплі (; 1923) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (2012).

Топоніми 

 Ллойд () — гора (3210 м) у хребті Голланд (хребет Королеви Єлизавети), в Трансантарктичних горах (Антарктида).

Ллойд — місто, штат Нью-Йорк
 Ллойд — переписна місцевість, штат Флорида

Див. також 
 Регістр Ллойда
 Лондонський Ллойдс — страховий ринок.

Валлійські прізвища